Sept navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Bramble : 
 Le  était un navire de 14 canons, anciennement un corsaire d'Ostende. Il a été capturée en 1656, converti en brûlot en 1665 et dépensé contre les Hollandais en 1667.
 Le  était une goélette à 10 canons lancée en 1808 et vendue en 1815.
 Le  était un cotre cde 10 canons lancé en 1822. Il a été converti en navire d'études en 1842, prêté au Département des Colonies en 1853 en tant que navire à cloche de plongée et vendu en 1876.
 Le HMS Bramble devait être une canonnière à hélice en bois de classe Britomart posée en 1861 et annulée en 1863.
 Le  était une canonnière de classe Bramble lancée en 1886 à Harland and Wolff. Elle a été rebaptisée HMS Cockatrice en 1896 et a été vendue en 1906.
 Le  était une canonnière de classe Bramble lancée en 1898 et vendue en 1920.
 Le  était un dragueur de mines de la classe Halcyon lancé en 1938 et coulé par des navires allemands en 1942 lors de la bataille de la mer de Barents.
 Le  était un dragueur de mines de classe Algerine lancé en 1945 et mis au rebut en 1961.

Bramble